Extra (deutsch ‚außen‘, ‚außerhalb‘, ‚über etwas hinaus‘) steht für:
 Extra – Das RTL-Magazin, Boulevard- und Verbrauchermagazin bei RTL
 extr@, eine britische Fernsehsprachkursserie in vier Sprachen
 extra 3, ein deutsches Satiremagazin des Norddeutschen Rundfunks
 Extra Aircraft, ein deutscher Flugzeughersteller
 Produktzugabe (umgangssprachlich)
englischsprachige Bezeichnung eines Statisten
 Extra (Supermarkt), eine ehemalige deutsche Lebensmittel-Einzelhandelskette (von 1970 bis 2009)
 Extra (Kaugummi), eine Marke des Unternehmens The Wrigley Company
 Extra (Zeitung), eine brasilianische Zeitung
 eXtra.cz, ein tschechisches Online-Boulevardmagazin
 Extra-Radio, ein deutsches Lokalradio in Hof
 Extra-Halfbright-Modus, ein Computergrafikmodus von Commodore International
in der DDR für einen Vergaserkraftstoff (VK 92)

Extra ist der Familienname folgender Personen:
 Tim Extra (* 1986), deutscher Koch 
 Walter Extra (* 1954), deutscher Kunstflugmeister, Flugzeugkonstrukteur und Firmengründer, siehe Extra Aircraft

eXTra steht für:
 eXTra-Standard, Standard zur Datenübertragung

Siehe auch: